Тарновські  гербу Леліва
Тарновські (козацький рід)